Форс Индия () — команда Формулы-1. Возникла в октябре 2007 года после покупки индийским бизнесменом Виджаем Маллья команды «Спайкер».
На Гран-при Бельгии 2009 года Джанкарло Физикелла завоевал первый поул для команды, а в самой гонке занял второе место, уступив только Кими Райкконену из «Феррари». В середине 2018 года активы команды были выкуплены консорциумом во главе с Лоуренсом Строллом, и на их основе перед Гран-при Бельгии 2018 года была сформирована новая команда с похожим именем — Racing Point Force India F1 Team.

История

2007. Образование команды 

В 2006 году компания Spyker Cars N.V., производящая спортивные автомобили, приобрела команду Формулы-1 «Мидланд»  за $106 миллионов (€53 миллиона). Однако в сезоне 2007 года вывести команду на самоокупаемость у нового владельца не вышло. Напротив, потери только за первую половину составили €13 миллионов, а общая сумма долга составила €30 миллионов. Поэтому в Spyker Cars решили сосредоточиться на внутренних экономических проблемах и продать команду Формулы-1. Переговоры с потенциальными покупателями начались в августе 2007 года. Первоначально называлась сумма в €80 миллионов. Окончательная сумма сделки составила $123 миллиона (€88 миллионов). Покупателем команды стал консорциум Orange India, в который входил индийский миллиардер Виджей Малья, мечтавший выйти на старт сезона 2008 года с индийской командой, а также голландский бизнесмен Михил Мол. Гран-при Китая Виджей Малья посетил уже в качестве владельца гоночной команды. На Гран-при Бразилии было объявлено о том, что со следующего сезона года команда будет называться Force India.

После смены владельца команды было объявлено о том, что Адриан Сутиль, выступавший за Spyker в 2007 году, сохранил место основного пилота на сезон 2008 года. Для того, чтобы определиться со вторым гонщиком и тест-пилотом, Force India пригласила на тесты в Хересе с 4 по 7 декабря семерых гонщиков: Кристиана Клина, Рольдана Родригеса, Гидо ван дер Гарде, Витантонио Лиуцци, Франка Монтаньи, Джанкарло Физикеллу и Ральфа Шумахера. 10 января 2008 года был объявлен состав команды на сезон 2008 года. Напарником Адриана Сутиля стал Джанкарло Физикелла, а контракт тест-пилота подписал Витантонио Лиуцци
.

2008. Дебютный сезон в Формуле-1 

На Гран-при Монако у Force India был единственный реальный шанс в сезоне 2008 года заработать очки. Перед стартом гонки прошёл дождь. По ходу гонки ошибались многие гонщики, многие попали в аварии или выбрали неверную стратегию. Адриан Сутиль практически безупречно провёл гонку, и к концу гонки ехал на четвёртом месте и имел серьёзное преимущество. Однако после аварии Нико Росберга на трассу выехала машина безопасности. Разрывы между гонщиками сократились, перед рестартом гонки Адриан Сутиль оказался между гонщиками Ferrari Фелипе Массой и Кими Райкконеном. После рестарта Адриан Сутиль на более медленной машине сдерживал Кими Райкконена, финский гонщик Ferrari потерял машину на выходе из тоннеля и протаранил болид Force India. Адриан Сутиль завершил гонку в боксах на 69 круге из 76.

17 октября на пресс-конференции совладелец команды Виджей Малья подтвердил информацию о продлении контрактов с обоими гонщиками команды Адрианом Сутилем и Джанкарло Физикеллой на сезон 2009.

Сотрудничество с McLaren Mercedes 
В сентябре 2008 года появились первые слухи о том, что индийская команда может сменить поставщика моторов уже в следующем сезоне, отказавшись от услуг Ferrari. Это объяснялось тем, что со следующего года командам предписывалось использование систем рекуперации кинетической энергии KERS, тогда как у Force India не было контракта с итальянской командой на поставку таких систем. Кроме того, Force India не устраивал контракт на поставку итальянских двигателей, доставшийся в наследство от команды Spyker. Данный контракт был подписан в 2007 году и предполагал поставку двигателей до 2009 года включительно. В октябре появилось официальное подтверждение того, что Force India и McLaren Mercedes ведут переговоры о поставке моторов и техническом сотрудничестве в сезоне 2009 года. Сразу после Гран-при Бразилии было официально объявлено о досрочном расторжении соглашения с Ferrari о поставке моторов; спустя несколько дней Force India объявила о начале долгосрочного технического сотрудничества с McLaren Mercedes. Согласно контракту, начиная с сезона 2009 года на болидах Force India будут стоять моторы Mercedes, а также разработанные McLaren система рекуперации кинетической энергии (KERS), коробка передач и система гидравлики.

Также Виджей Малья принял решение о расторжении контракта с Колином Коллесом (он возглавлял команду с 2005 года) и руководителем технического департамента Майком Гаскойном. Новым исполнительным директором Force India был назначен Саймон Робертс, до этого возглавлявший с 2006 года гоночное подразделение McLaren. Очевидно, что приход Робертса на руководящую должность был непосредственно связан с подписанием долгосрочного соглашения с McLaren.

Стоит отметить, что контракт на поставку силовых агрегатов был подписан очень поздно, фактически в межсезонье. Таким образом, после подписания соглашения в Force India пришлось строить абсолютно новую машину вокруг нового двигателя:

Задержки с разработкой и строительством шасси отразились на подготовке Force India к сезону 2009 года.

2009 
Команда продлила контракты с теми же гонщиками на сезон. На дождевом Гран-при Китая Сутиль претендовал на первые очки команды, обороняясь от Льюиса Хэмилтона и Тимо Глока, но за шесть кругов до финиша машина начала аквапланировать и вылетела за пределы трассы. На Гран-при Германии Сутиль квалифицировался седьмым и боролся за очки, пока не столкнулся с Райкконеном во время выезда с пит-лейна и был вынужден снова заехать в боксы, чтобы заменить переднее антикрыло. Итог - 15-е место.

Впервые команда завоевала поул на Гран-при Бельгии благодаря Джанкарло Физикелле. Он окончил гонку на втором месте с отставанием менее чем в секунду от Райкконена, и это были первые очки и подиум в истории команды. Первое место занять не удалось из-за проблем с системой KERS на двигателе Ferrari.

3 сентября 2009 года Force India расторгла контракт с Физикеллой из-за его перехода в «Феррари» на оставшийся отрезок сезона и место Джанкарло занял Витантонио Льюцци.

На квалификации в Монце Сутиль финишировал вторым, а его напарник седьмым. В день гонки Сутиль финишировал четвёртым и установил быстрейшее время на круге. Льюцци же сошёл из-за проблем с трансмиссией. «Форс Индия» финишировала девятой впереди Toro Rosso с тринадцатью очками, и это не оправдывает скорость машины в начале сезона.

2010

Спор между Aerolab и Force India

2013 
Force India долго не могла определиться с гонщиками на текущий сезон. Контракт с Полом Ди Рестой был подтверждён лишь на презентации нового болида VJM06, но второй контракт оставался загадкой. Только 28 февраля соперничество за место в команде между Адрианом Сутилем и Жюлем Бьянки разрешилось следующим образом: француз поедет на Marussia MR02, а немец — на Force India VJM06. Первая гонка прошла удачно, Сутиль занял 7-е место, а Ди Реста — 8-е. Однако во 2-й гонке сезона на Гран-при Малайзии оба пилота сошли из-за повреждений креплений левого переднего колеса.

2018. Две разных команды Форс Индия 
Из-за долгов команды Виджея Малью уволили и в команде было введено внешнее управление. Во время летнего перерыва, перед Гран-при Бельгии, консорциум инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом и его конкурент за приобретение активов команды, «Уралкалий», вели переговоры с внешними управляющими по приобретению контроля или полной покупке команды. Концерн с участием Лоуренса Стролла выкупил 85 % активов команды, и по правилам Форс Индия не могла выступать в чемпионате ни под старым названием, ни под новым. Лишь за день до начала первых свободных заездов в Бельгии была достигнута договорённость, что новая команда будет допущена к участию в чемпионате под названием Racing Point Force India F1 Team. При этом старая команда Sahara Force India была исключена из чемпионата, и все её очки были аннулированы. Очки пилотов по правилам были сохранены. В тот же день представители «Уралкалия» заявили, что не согласны с этим решением и будут пытаться получить контроль над командой.

Поддержка молодых гонщиков 
На презентации команды в 2008 году Виджей Малья сделал объявление о создании спортивной академии (Autosport Academy Asia) для поиска, обучения и поддержки молодых азиатских гонщиков (в первую очередь индийских), которые в будущем смогут претендовать на место одного из основных пилотов Формулы-1. Гонщики, показавшие себя в картинге, пройдут обучение в специализированных центрах, лучшие получат стипендию и финансирование выступлений в региональных и международных чемпионатах.

Спонсоры 
 Vladivar
 Kingfisher
 Fly Kingsfisher
 Whyte&Mackay
 UB Group
 Royal Challenge
 Internap
 Aethra
Alpinestars
 Chatham Marine
 AVG
 Muc-off
 Hackett London
 Schroth
 STL
 Ups Direct
 Stil
 Reebok
 Smirnoff
 BWT

Результаты выступлений в Формуле-1

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт команды
 Шасси Формулы 1 команды Force India на WildSoft.ru 

Автогоночные команды Индии
Форс Индия